Euzebia – żeński odpowiednik imienia Euzebiusz, wywodzi się od greckiego eusébeia – pobożność.

Euzebia imieniny obchodzi 20 września, 30 września i 29 października.

Osoby noszące imię Euzebia 
 święte i błogosławione
 Euzebia (637-660) – święta opatka z Hamage we Francji
 Euzebia († ok. 731) – święta męczennica z Saint-Cyr we Francji
 Euzebia Palomino Yenes (1899-1935) – hiszpańska błogosławiona, salezjanka

Przypisy 

Żeńskie imiona greckie